Лучшие синглы США 2006 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 2006 год.

Общие сведения 
 Самый продаваемый сингл 2006 года в США «Bad Day» взят с первого альбома «Daniel Powter» канадского певца Дэниеля Паутера и продержался 5 недель на № 1 Billboard Hot 100 с 8 апреля 2006 по 6 мая 2006 года (тираж около 3 млн.экз.). Его автором стал сам исполнитель, который назван лучшим «One-hit wonder» (певец, прославившийся всего одним знаменитым хитом) за последние годы и всего 3-м в истории из этой категории, ставший лучшей песней года. Ранее такое достижение показали в 1958 году сингл «Volare (Nel Blu Di Pinto Di Blu)» итальянского певца Доменико Модуньо и в 1962 году хит «Stranger on the Shore» в исполнении мистера Акера Билка. Сингл «Bad Day» также стал #1 Hot Digital Songs, #3 Hot Adult Contemporary Songs и #2 Hot Adult Pop Songs.
 Второе место заняла песня «Temperature» в исполнении американского певца Шон Пола, которая стала для него 3-м хитом на вершине главного хит-парада США после синглов «Get Busy» и «Baby Boy» дуэтом с Бейонсе.

Список 2006 года

Примечания

См. также 
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Top 100 лучших синглов по годам
 Billboard Hot 100 Year-End Top 100 Singles of 2006. YouTube

Чарты Billboard 2006 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
2006 год в музыке США